Lista  celor 72 de comitate ale statului Washington, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii.

Referințe

Legături externe 

 
Comitate
Wisconsin